Mouron peut faire référence à :

Nom commun
 Le mouron est un nom vernaculaire de diverses plantes, de familles et genres multiples.
 Le mouron est un synonyme populaire pour le sentiment de souci que l'on ne retrouve plus en français actuel que dans l'expression « se faire du mouron ». Il vient d'un terme d'ancien français signifiant la chevelure et peut s'apparenter à l'expression « se faire des cheveux blancs. »
 Le mouron est un ver marin polychète.

Références

Nom propre 
 Mouron, une commune française, située dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne.

 Christiane Mouron, chanteuse française
 Didier Mouron, artiste suisse-canadien
 Marie Magdelaine Mouron, soldate française du  siècle
Quentin Mouron, écrivain canado-suisse

Patronyme français